Лига 1 ( или Division 1 до 2003, сега Ligue 1 Orange) e най-висшата дивизия във френския футбол.

20-те тима в Лига 1 играят по два пъти един срещу друг, общо 38 мача на сезон. В края на сезона, последните три тима изпадат в Лига 2.

Първите три тима в крайното класиране за сезона се класират за Шампионска лига, два от тях директно влизат в груповата фаза. Третият играе в последната квалификационна фаза. Четвъртият в класирането се класира за Лига Европа. Петият и шестият също могат да се класират, зависи от резултатите във Френската Купа и Купата на Лигата.

Разпределението на точките следва международния стандарт: 3 за победа, 1 за равенство и 0 за загуба.

Отбори 2022/2023 

Изпаднали в Лига 2 след края на сезон 2021/2022:
 Сент Етиен
 Мец
 Бордо

Влезли в Лига 1 след края на сезон 2021/2022:

 Тулуза
 Аячо
 Оксер

Шампиони

Шампиони по клубове

Класиране в ранглистата на УЕФА

Лига 1 

Информацията е актуална към 30 май 2019 г.

Почетни листи

Най-много участия

Голмайстори 
Информацията е актуална към 21 май 2017 г.

Топ 10 голмайстори за всички времена

Рекорди

Титли и точки 
 Най-много титли: Пари Сен Жермен, АС Сент Етиен, 10
 Най-много поредни титли: Олимпик Лион (2002 – 2008), 7
 Най-много спечелени точки: Олимпик Марсилия, 3906
 Най-много спечелени точки за един сезон: Пари Сен Жермен, 96 (2015/16)

Победи 
  Най-много победи: Олимпик Марсилия, 1092
  Най-много победи за един сезон: 30 за Пари Сен Жермен (2015/16), АС Монако (2016/17) за шампионат от 20 отбора; 25 за АС Сент Етиен (1969/70) за шампионат от 18 отбора
  Най-много домакински победи за един сезон: 19 за АС Сент Етиен (1974/75)
 Най-много победи като гост за един сезон : 15 за Пари Сен Жермен (2015/16)
 Най-много последователни победи: 16 за Монако (между 2016 г. и 2017 г.)
 Най-много последователни победи за един сезон: 14 за Пари Сен Жермен (2018/19)
 Най-много последователни домакински победи: 28 за АС Сент Етиен (13 март 1974 г. – 27 август 1975 г.)
 Най-много последователни победи като гост: 9 за Олимпик Марсилия (15 февруари 2009 г. – 8 август 2009 г.)
 Най-голяма победа: 12:1, ФК Сошо – ФК Валансиен 1935/36
 Най-много мачове без загуба за един сезон: ФК Нант, 32 (1994 – 1995)
 Най-много домакински мачове без загуба: ФК Нант, 92 (15 май 1976 г. – 7 април 1981 г.)
 Най-много мачове без загуба: Пари Сен Жермен, 36 (15 март 2015 г. – 28 февруари 2016 г.)

Равенства 
 Най-много равенства: ФК Бордо, 664

Загуби 
 Най-много загуби: ФК Сошо, 877
 Най-малко загуби за един сезон: 1 за ФК Нант (1994/95)
 Най-малко домакински загуби за един сезон: 0 (53 пъти).
 Най-малко загуби за един сезон като гост: 1 за ФК Сошо (1934/35), АС Сент Етиен (1969/70), ФК Нант (1994/95), Олимпик Марсилия (2008/09), Пари Сен Жермен (2015/16)

Сезони 
 Най-много сезони в Лига 1: Олимпик Марсилия, 67 сезона
 Най-много поредни сезони в Лига 1: Пари Сен Жермен, 46 сезона (1974 г –)

Голове 
 Най-много отбелязани голове: Олимпик Марсилия, 3972
 Най-много допуснати голове: ФК Сошо, 3297
 Най-голяма голова разлика: АС Монако, 846
 Сезон с най-много голове: 2016/17 (1344 гола, средно по 3.51 на мач) за първенство от 20 отбора; 1948/49 (1138 гола, средно по 3.71 на мач) за първенство от 18 отбора
 Отбор с най-много голове за един сезон : (1959/60) РК Париж, 118 гола, за първенство от 20 отбора; 1948/49 Лил, 102 гола, за първенство от 18 отбора
 Отбор с най-малко допуснати голове за един сезон: 2015/16 Пари Сен Жермен, 19 гола допуснати
 Отбор с най-малко допуснати домакински голове за един сезон: 2007/08 Сент Етиен, 4 гола допуснати
 Отбор с най-малко допуснати голове като гост за един сезон: 2015/16 Пари Сен Жермен, 7 гола допуснати
 Най-добра голова разлика за един сезон: 2015/16 Пари Сен Жермен, +83, за първенство от 20 отбора, 1948/49 Лил, +62, за първенство от 18 отбора

Дисциплинарни и треньорски 
 Сезон с най-много жълти картони: 2002/03, 1654
 Сезон с най-много червени картони: 2002/03, 131
 Най-много червени картони за отбор в един сезон: 2013/14 Монпелие, 14
 Най-много мачове за старши треньор: Ги Ру, 894 мача (1961 – 2000, 2001 – 2005, 2007 – 2008)

Посещаемост 
 Най-голяма обща посещаемост: 8 559 659 през 2017/18, 20 тима
 Най-голяма средна посещаемост: 23 154 на мач, 18 тима
 Най-голяма посещаемост за един кръг: 307 775, 1 кръг, 2018/19 (30 778 на мач)
 Най-голяма посещаемост за един мач: 78 056, Лил-Лион, 2008/09 на Стад дьо Франс

Българи в Лига 1

Външни препратки 
 Официален сайт
 Статистика за сезоните в историята на Лига 1

Турнири по футбол във Франция